Partidul Piraților poate fi:

 Partidul Piraților din Suedia
 Partidul Piraților din Germania
 Pirate Parties International, internaționala mișcării „Partidul Piraților”